Dieser Artikel dient der Darstellung bedeutender Statistiken des Fußballclubs SV Röchling Völklingen, für die im Hauptartikel nur wenig Platz ist. An wichtigen Stellen wird dort auf einzelne Abschnitte dieser Datensammlung verlinkt.

Ewige Tabellen

DFB-Pokal 
Ewige Tabelle des DFB-Pokals

Ehrenliga Saarland 
Ewige Tabelle der Ehrenliga Saarland

Oberliga Südwest 
Ewige Tabelle der Oberliga Südwest 1945/46 – 1962/63

2. Oberliga Südwest 
Ewige Tabelle der 2. Oberliga Südwest 1951/52 – 1962/63

2. Bundesliga 
Ewige Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga

Regionalliga Südwest 
Völklingen spielte von 1963 bis 1974 in der Regionalliga Südwest

Ewige Tabelle der Fußball-Regionalliga (1963–1974)

Regionalliga seit 2012 
Ewige Tabelle der Fußball-Regionalliga (seit 2012)

Regionalliga mit allen Spielzeiten
Ewige Tabelle der Fußball-Regionalliga (alle Spielzeiten)

Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 
Ewige Tabelle der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Saarlandliga 
Ewige Tabelle der Fußball-Saarlandliga

Statistik 

Ewige Tabellen Statistik

Tabellenentwicklung: SV Röchling Völklingen

Saisonbilanzen

Ehrenliga Saarland

Oberliga Südwest

2. Oberliga Südwest

2. Bundesliga

Regionalliga Südwest

Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Amateur-, Verbands-, Saarlandliga, Amateurliga 1951–1978

Verbandsliga: 1979–2009, Saarlandliga: seit 2009

Landesliga Südwest 

Auf- und Abstiege

Heim- und Auswärtsbilanzen

Oberliga Südwest

2. Oberliga Südwest

2. Bundesliga

Regionalliga Südwest

Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Aufstiegsrunden

Aufstieg zur Bundesliga

Aufstiegsrunde in die Regionalliga Südwest

Aufstiegsrunde Südwest

Amateurmeisterschaft

Gegner aus der Aufstiegsrunde 2. Bundesliga

Gegner aus der Aufstiegsrunde Regionalliga Südwest

Gegner aus der Aufstiegsrunde Oberliga Südwest

Saarderby 

 ASC Dudweiler

 FC St.Wendel

 SV Auersmacher

 VfB Dillingen

 FSV Saarwellingen

 Rot-Weiß Hasborn–Dautweiler

  1. FC Saarbrücken

 1. FC Saarbrücken II

 Borussia Neunkirchen

 FC Homburg

 FC 08 Landsweiler-Reden

 FC Ensdorf

 FC Hertha Wiesbach

 FSV Viktoria Jägersburg

 FV Diefflen

 FV Eppelborn

 SV Saar 05 Saarbrücken

 SC Friedrichsthal

 SC Halberg Brebach

 SF Köllerbach

 SF Saarbrücken

 SV 07 Elversberg II

 SV 07 Elversberg

 VfB Theley

2. Bundesliga

2. Bundesliga Heim und Auswärts

Regionalliga Südwest

Regionalliga Südwest Heim und Auswärts

Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Heim und Auswärts

Bilanz gegen saarländische Mannschaften

Bilanz gegen saarländische Mannschaften Heim und Auswärts

Bilanz: 2. Bundesliga, Regionalliga Südwest, Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Heim- und Auswärtsbilanz: 2. Bundesliga, Regionalliga Südwest, Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

SV Röchling Völklingen spielte gegen saarländische Vereine

Spielzeiten gegen Saarländische Mannschaften, 2. Bundesliga

Spielzeiten gegen Saarländische Mannschaften, Regionalliga Südwest

Spielzeiten gegen Saarländische Mannschaft, Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Rekorde gegen saarländische Mannschaften

 die meisten Punkte: 46 gegen  Borussia Neunkirchen
 die wenigsten Punkte: 2 gegen  SV 07 Elversberg
 die meisten Spiele: 34 gegen  Borussia Neunkirchen
 die wenigsten Spiele: 2 gegen  SV Auersmacher,  FSV Saarwellingen,  Rot-Weiß Hasborn–Dautweiler,  FC 08 Landsweiler-Reden,  FV Eppelborn
 die meisten Siege: 12 gegen  Borussia Neunkirchen
 die wenigsten Siege: 0 gegen  SV 07 Elversberg
 die meisten Unentschieden: 11 gegen  1. FC Saarbrücken
 die wenigsten Unentschieden: 0 gegen  SF Köllerbach,  SV Auersmacher,  Rot-Weiß Hasborn–Dautweiler,  FC Ensdorf,  FC 08 Landsweiler-Reden
 die meisten Niederlage: 15 gegen  1. FC Saarbrücken
 die wenigsten Niederlage: 0 gegen  SF Köllerbach,  FC 08 Landsweiler-Reden,  FSV Saarwellingen,  SC Halberg Brebach,  VfB Dillingen
 die meisten Tore: 41 gegen  Borussia Neunkirchen
 die wenigsten Tore: 3 gegen  Rot-Weiß Hasborn–Dautweiler, FV Eppelborn
 die meisten Gegentore: 57 gegen  1. FC Saarbrücken
 die wenigsten Gegentore: 2 gegen  VfB Dillingen,  SV Auersmacher,  Rot-Weiß Hasborn–Dautweiler,  FC 08 Landsweiler-Reden
 besten Tordifferenz: +9 gegen  SF Köllerbach
 schlechteste Tordifferenz: −36 gegen  1. FC Saarbrücken

2. Bundesliga

 höchster Heimsieg: 3:0 gegen  Borussia Neunkirchen, 10. November 1974, (1974/75)
 höchster Auswärtssieg: 2:1 gegen  Borussia Neunkirchen, 3. Mai 1975, (1974/75)
 höchste Heimniederlage: 2:5 gegen den  1. FC Saarbrücken, 21. September 1974, (1974/75)
 höchste Auswärtsniederlage: 0:2 gegen den  1. FC Saarbrücken, 16. März, 1975 (1974/75)
 höchste Unentschieden: 2:2 gegen den  FC Homburg, 28. September 1974 (1974/75)
 die meisten Spiele: 8 gegen  FC Homburg
 die wenigsten Spiele: 2 gegen  Borussia Neunkirchen
 die meisten Siege: 3 gegen  FC Homburg
 die wenigsten Siege: 0 gegen  1. FC Saarbrücken
 die meisten Unentschieden: 3 gegen  1. FC Saarbrücken
 die wenigsten Unentschieden: 0 gegen  Borussia Neunkirchen
 die meisten Niederlage: 3 gegen  1. FC Saarbrücken,  FC Homburg
 die wenigsten Niederlage: 0 gegen  Borussia Neunkirchen
 die meisten Tore: 12 gegen  FC Homburg
 die wenigsten Tore: 3 gegen  1. FC Saarbrücken
 die meisten Gegentore: 12 gegen  FC Homburg
 die wenigsten Gegentore: 1 gegen  Borussia Neunkirchen
 besten Tordifferenz: +4 gegen  Borussia Neunkirchen
 schlechteste Tordifferenz: −7 gegen  FC Homburg
 die meisten Punkte: 11 gegen  FC Homburg
 die wenigsten Punkte: 3 gegen  1. FC Saarbrücken

2. Bundesliga: Heim

 die meisten Spiele: 4 gegen  FC Homburg
 die wenigsten Spiele: 1 gegen  Borussia Neunkirchen
 die meisten Siege: 3 gegen  FC Homburg
 die wenigsten Siege: 0 gegen  1. FC Saarbrücken
 die meisten Unentschieden: 1 gegen  1. FC Saarbrücken,  FC Homburg
 die wenigsten Unentschieden: 0 gegen  Borussia Neunkirchen
 die meisten Niederlage: 2 gegen  1. FC Saarbrücken
 die wenigsten Niederlage: 0 gegen  Borussia Neunkirchen,  FC Homburg
 die meisten Tore: 6 gegen  FC Homburg
 die wenigsten Tore: 2 gegen  1. FC Saarbrücken
 die meisten Gegentore: 6 gegen  1. FC Saarbrücken
 die wenigsten Gegentore: 0 gegen  Borussia Neunkirchen
 beste Tordifferenz: +3 gegen  Borussia Neunkirchen,  FC Homburg
 schlechteste Tordifferenz: −4 gegen  1. FC Saarbrücken
 die meisten Punkte: 10 gegen  FC Homburg
 die wenigsten Punkte: 1 gegen  1. FC Saarbrücken

2. Bundesliga: Auswärts

 die meisten Spiele: 4 gegen  FC Homburg
 die wenigsten Spiele: 1 gegen  Borussia Neunkirchen
 die meisten Siege: 1 gegen  Borussia Neunkirchen
 die wenigsten Siege: 0 gegen  FC Homburg,  1. FC Saarbrücken
 die meisten Unentschieden: 2 gegen  1. FC Saarbrücken
 die wenigsten Unentschieden: 0 gegen  Borussia Neunkirchen
 die meisten Niederlage: 3 gegen  FC Homburg
 die wenigsten Niederlage: 0 gegen  Borussia Neunkirchen
 die meisten Tore: 6 gegen  FC Homburg
 die wenigsten Tore: 1 gegen  1. FC Saarbrücken
 die meisten Gegentore: 9 gegen  FC Homburg
 die wenigsten Gegentore: 1 gegen  Borussia Neunkirchen
 beste Tordifferenz: +1 gegen  Borussia Neunkirchen
 schlechteste Tordifferenz: −3 gegen  FC Homburg
 die meisten Punkte: 3 gegen  Borussia Neunkirchen
 die wenigsten Punkte: 1 gegen  FC Homburg

Regionalliga Südwest

 höchster Heimsieg: 8:1 gegen den  SC Friedrichsthal, 11. Februar 1968, (1967/68)
 höchste Heimniederlage: 0:6 gegen  1. FC Saarbrücken, 9. Dezember 2017, (2017/18)
 höchster Auswärtssieg: 3:0 gegen  FC Ensdorf, 23. Dezember 1973, (1973/74)
 höchste Auswärtsniederlage: 2:7 gegen  Borussia Neunkirchen, 20. Dezember 1970, (1970/71)
 die meisten Spiele: 22 gegen  1. FC Saarbrücken
 die wenigsten Spiele: 2 gegen  FC Ensdorf,  FC 08 Landsweiler-Reden,  SV 07 Elversberg
 die meisten Siege: 7 gegen  FC Homburg
 die wenigsten Siege: 0 gegen  SV 07 Elversberg
 die meisten Unentschieden: 8 gegen  1. FC Saarbrücken
 die wenigsten Unentschieden: 0 gegen  FC Ensdorf,  FC 08 Landsweiler-Reden,  SV 07 Elversberg
 die meisten Niederlage: 11 gegen  1. FC Saarbrücken
 die wenigsten Niederlage: 0 gegen  FC Ensdorf,  FC 08 Landsweiler-Reden
 die meisten Tore: 20 gegen  SV Saar 05 Saarbrücken
 die wenigsten Tore: 1 gegen  SV 07 Elversberg
 die meisten Gegentore: 43 gegen  1. FC Saarbrücken
 die wenigsten Gegentore: 1 gegen  FC Ensdorf
 besten Tordifferenz: +7 gegen  SC Friedrichsthal
 schlechteste Tordifferenz: −27 gegen  1. FC Saarbrücken
 die meisten Punkte: 26 gegen  FC Homburg
 die wenigsten Punkte: 0 gegen  SV 07 Elversberg

Regionalliga Südwest: Heim

 die meisten Spiele: 11 gegen  1. FC Saarbrücken
 die wenigsten Spiele: 1 gegen  FC Ensdorf,  FC 08 Landsweiler-Reden,   SV 07 Elversberg
 die meisten Siege: 5 gegen  FC Homburg
 die wenigsten Siege: 0 gegen  SV 07 Elversberg
 die meisten Unentschieden: 5 gegen  Borussia Neunkirchen
 die wenigsten Unentschieden: 0 gegen  SV 07 Elversberg,  FC Ensdorf,  FC 08 Landsweiler-Reden,  SF Saarbrücken,  SC Friedrichsthal,  VfB Theley
 die meisten Niederlage: 6 gegen  1. FC Saarbrücken
 die wenigsten Niederlage: 0 gegen   FC Ensdorf,  FC 08 Landsweiler-Reden,  SF Saarbrücken,  SC Friedrichsthal,  VfB Theley
 die meisten Tore: 13 gegen  FC Homburg
 die wenigsten Tore: 0 gegen  SV 07 Elversberg
 die meisten Gegentore: 25 gegen  1. FC Saarbrücken
 die wenigsten Gegentore: 0 gegen  FC 08 Landsweiler-Reden
 beste Tordifferenz: +9 gegen   SC Friedrichsthal
 schlechteste Tordifferenz: −16 gegen  1. FC Saarbrücken
 die meisten Punkte: 17 gegen  FC Homburg
 die wenigsten Punkte: 0 gegen  SV 07 Elversberg

Regionalliga Südwest: Auswärts

 die meisten Spiele: 11 gegen  1. FC Saarbrücken
 die wenigsten Spiele: 1 gegen  FC Ensdorf,  FC 08 Landsweiler-Reden,   SV 07 Elversberg
 die meisten Siege: 2 gegen  FC Homburg,  SV Saar 05 Saarbrücken
 die wenigsten Siege: 0 gegen  SF Saarbrücken,  SC Friedrichsthal,  SV 07 Elversberg
 die meisten Unentschieden: 5 gegen  1. FC Saarbrücken
 die wenigsten Unentschieden: 0 gegen  FC Ensdorf,  FC 08 Landsweiler-Reden,   SV 07 Elversberg
 die meisten Niederlage: 6 gegen  Borussia Neunkirchen
 die wenigsten Niederlage: 0  FC Ensdorf,  FC 08 Landsweiler-Reden
 die meisten Tore: 10 gegen  SV Saar 05 Saarbrücken
 die wenigsten Tore: 0 gegen  SF Saarbrücken
 die meisten Gegentore: 25  Borussia Neunkirchen
 die wenigsten Gegentore: 0  FC Ensdorf
 beste Tordifferenz: +3 gegen  FC Ensdorf
 schlechteste Tordifferenz: −19 gegen  Borussia Neunkirchen
 die meisten Punkte: 9 gegen  FC Homburg
 die wenigsten Punkte: 0 gegen  SV 07 Elversberg

Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

 höchster Heimsieg: 5:0 gegen  SV 07 Elversberg II, 18. September 2021, (2021/22)
 höchste Heimniederlage: 0:4 gegen  1. FC Saarbrücken II, 14. März 2012, (2011/12)
 höchster Auswärtssieg: 5:1 gegen die  Sportfreunde Köllerbach, 12. August 2011, (2011/12)
 höchste Auswärtsniederlage: 0:6 gegen  FC Hertha Wiesbach, 16. August 2014, (2014/15)
 höchste Unentschieden: 3:3 gegen  FSV Saarwellingen, (1978/79), gegen  FV Diefflen (2016/17)
 die meisten Spiele: 16 gegen  Borussia Neunkirchen
 die wenigsten Spiele: 2 gegen  FSV Saarwellingen,  SV Auersmacher,  Rot-Weiß Hasborn–Dautweiler,  1. FC Saarbrücken,  FV Eppelborn
 die meisten Siege: 7 gegen  Borussia Neunkirchen
 die wenigsten Siege: 0 gegen  FC Homburg,  SV 07 Elversberg
 die meisten Unentschieden: 4 gegen  1. FC Saarbrücken II,  Borussia Neunkirchen,  SV 07 Elversberg II
 die wenigsten Unentschieden: 0 gegen  SV Auersmacher,  Rot-Weiß Hasborn–Dautweiler,  1. FC Saarbrücken,  Sportfreunde Köllerbach,  FC Ensdorf,  FV Eppelborn (noch aktuell)
 die meisten Niederlage: 9 gegen  FC Hertha Wiesbach
 die wenigsten Niederlage: 0 gegen  Sportfreunde Köllerbach,  FSV Saarwellingen,  VfB Dillingen,  SC Halberg Brebach,  SV Saar 05 Saarbrücken,  FC St.Wendel
 die meisten Tore: 21 gegen  Borussia Neunkirchen
 die wenigsten Tore: 3 gegen  FV Eppelborn,  Rot-Weiß Hasborn–Dautweiler
 die meisten Gegentore: 34 gegen  FC Hertha Wiesbach
 die wenigsten Gegentore: 2 gegen  SV Auersmacher,  Rot-Weiß Hasborn–Dautweiler,  VfB Dillingen
 besten Tordifferenz: +9 gegen  Sportfreunde Köllerbach
 schlechteste Tordifferenz: −15 gegen  FC Homburg,  FC Hertha Wiesbach
 die meisten Punkte: 25 gegen  Borussia Neunkirchen
 die wenigsten Punkte: 2 gegen   FC Homburg,  SV 07 Elversberg

Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar: Heim

 die meisten Spiele: 8 gegen  Borussia Neunkirchen,  SV 07 Elversberg II,  FC Hertha Wiesbach
 die wenigsten Spiele: 1 gegen  SV Auersmacher,  Rot-Weiß Hasborn–Dautweiler,  1. FC Saarbrücken,  FSV Saarwellingen,  FV Eppelborn
 die meisten Siege: 5 gegen  Borussia Neunkirchen
 die wenigsten Siege: 0 gegen  FC Homburg,  SV 07 Elversberg,  SV Saar 05 Saarbrücken
 die meisten Unentschieden: 2  SV 07 Elversberg II,  SV Saar 05 Saarbrücken,  SV 07 Elversberg,  Borussia Neunkirchen
 die wenigsten Unentschieden: 0  SV Auersmacher,  Rot-Weiß Hasborn–Dautweiler,  1. FC Saarbrücken,  FSV Saarwellingen,  FC Ensdorf,   VfB Dillingen,  SC Halberg Brebach,  Sportfreunde Köllerbach
 die meisten Niederlage: 4 gegen  SV 07 Elversberg II,  FC Hertha Wiesbach
 die wenigsten Niederlage: 0 gegen  VfB Dillingen,  Sportfreunde Köllerbach,   SC Halberg Brebach,  FSV Saarwellingen,   SV Auersmacher,  Rot-Weiß Hasborn–Dautweiler,  1. FC Saarbrücken,  ASC Dudweiler,  FC St.Wendel,  FSV Viktoria Jägersburg, FV Eppelborn
 die meisten Tore: 13 gegen  FC Hertha Wiesbach,  SV 07 Elversberg II
 die wenigsten Tore: 0 gegen   1. FC Saarbrücken,  SV Saar 05 Saarbrücken
 die meisten Gegentore: 16 gegen  FC Hertha Wiesbach
 die wenigsten Gegentore: 0 gegen   1. FC Saarbrücken,  Rot-Weiß Hasborn–Dautweiler,   SV Auersmacher
 beste Tordifferenz: +6  VfB Dillingen,  Borussia Neunkirchen
 schlechteste Tordifferenz: −8   FC Homburg
 die meisten Punkte: 17 gegen  Borussia Neunkirchen
 die wenigsten Punkte: 1  FC Homburg

Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar: Auswärts

 die meisten Spiele: 8 gegen  Borussia Neunkirchen
 die wenigsten Spiele: 1 gegen   SV Auersmacher,  Rot-Weiß Hasborn–Dautweiler,  1. FC Saarbrücken,  FSV Saarwellingen,  FV Eppelborn
 die meisten Siege: 3 gegen  FSV Viktoria Jägersburg
 die wenigsten Siege: 0 gegen  1. FC Saarbrücken,   SV Auersmacher,   Rot-Weiß Hasborn–Dautweiler,  FSV Saarwellingen,  FC Homburg,  SV 07 Elversberg,  FV Eppelborn
 die meisten Unentschieden: 3 gegen  1. FC Saarbrücken II,  FV Diefflen
 die wenigsten Unentschieden: 0 gegen  FC Hertha Wiesbach,  FSV Viktoria Jägersburg,   Sportfreunde Köllerbach,  FC St.Wendel,  FC Ensdorf,   SV Auersmacher,  Rot-Weiß Hasborn–Dautweiler,  1. FC Saarbrücken,  SV 07 Elversberg,  FC Homburg,  SV Saar 05 Saarbrücken,  FV Eppelborn
 die meisten Niederlage: 5 gegen  FC Hertha Wiesbach
 die wenigsten Niederlage: 0 gegen  Sportfreunde Köllerbach,  SV Saar 05 Saarbrücken,   FSV Saarwellingen,  VfB Dillingen,  1. FC Saarbrücken II,  SC Halberg Brebach
 die meisten Tore: 11 gegen  Borussia Neunkirchen
 die wenigsten Tore: 1 gegen   SV Auersmacher,   Rot-Weiß Hasborn–Dautweiler,  1. FC Saarbrücken,  FV Eppelborn
 die meisten Gegentore: 18 gegen  FC Hertha Wiesbach
 die wenigsten Gegentore: 1 gegen  VfB Dillingen,  Sportfreunde Köllerbach
 beste Tordifferenz: +6 gegen  Sportfreunde Köllerbach
 schlechteste Tordifferenz:| −12 gegen  FC Hertha Wiesbach
 die meisten Punkte: 9 gegen  1. FC Saarbrücken II,  FSV Viktoria Jägersburg
 die wenigsten Punkte: 0 gegen  SV 07 Elversberg,   SV Auersmacher,   Rot-Weiß Hasborn–Dautweiler,  1. FC Saarbrücken,  FV Eppelborn

Rekordaufsteiger

 Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar: 3 (1983, 2002, 2011) mit  VfB Dillingen,  Rot-Weiß Hasborn–Dautweiler,  1. FC Saarbrücken II,  SV Saar 05 Saarbrücken,  SC Halberg Brebach

Rekordabsteiger

 Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar: 4 (1982, 1984, 2003, 2022) mit   Rot-Weiß Hasborn–Dautweiler,  1. FC Saarbrücken II

SV Röchling Völklingen war mit saarländischer Mannschaft abgestiegen:

Außerhalb des Saarlandes

Gegner aus der 2. Bundesliga

Gegner aus der Regionalliga Südwest

Gegner aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Gesamtbilanz Gegner aus Saarland und Außerhalb des Saarlandes

2. Bundesliga

Regionalliga Südwest

Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 

Spielzeiten gegen Außerhalb des Saarlandes, 2. Bundesliga

Spielzeiten gegen Außerhalb des Saarlandes, Regionalliga Südwest

Spielzeiten gegen Außerhalb des Saarlandes

Rekorde gegen Außerhalb des Saarlandes

2. Bundesliga 

 die meisten Spiele: 8 gegen  SpVgg Bayreuth,  SpVgg Greuther Fürth,  Stuttgarter Kickers,  SV Waldhof Mannheim,  1. FC Nürnberg,  SV Darmstadt 98
 die wenigsten Spiele: 2 gegen  ESV Ingolstadt-Ringsee,  SSV Reutlingen 05,  MTV Ingolstadt,  VfR Mannheim,  BSV 07 Schwenningen,  SSV Ulm 1846,  Eintracht Bad Kreuznach,  KSV Baunatal,  VfR Heilbronn,  VfR OLI Bürstadt,  Freiburger FC,  SC Freiburg
 die meisten Siege: 4 gegen  SpVgg Bayreuth,  SpVgg Greuther Fürth,  Stuttgarter Kickers
 die wenigsten Siege: 0 gegen  FC Bayern Hof,  1. FSV Mainz 05,  Wormatia Worms,   KSV Baunatal,  VfR Heilbronn,  VfR OLI Bürstadt,  Freiburger FC,  SC Freiburg
 die meisten Unentschieden: 4 gegen  1. FC Nürnberg
 die wenigsten Unentschieden: 0 gegen  Stuttgarter Kickers,  ESV Ingolstadt-Ringsee,  Karlsruher SC,  SSV Reutlingen 05,  MTV Ingolstadt,  1. FC Schweinfurt,  Eintracht Trier,  BSV 07 Schwenningen,  SSV Ulm 1846,  Eintracht Bad Kreuznach,  Kickers Offenbach,  VfR Mannheim,  FV Würzburg,  VfR Heilbronn,  VfR OLI Bürstadt,  Freiburger FC,  SC Freiburg
 die meisten Niederlage: 6 gegen  SV Darmstadt 98
 die wenigsten Niederlage: 0 gegen  SSV Jahn Regensburg,  MTV Ingolstadt,   ESV Ingolstadt-Ringsee,  SSV Reutlingen 05
 die meisten Tore: 13 gegen   Karlsruher SC,  1. FC Schweinfurt,  1. FC Nürnberg
 die wenigsten Tore: 0 gegen  VfR Heilbronn
 die meisten Gegentore: 23 gegen  SV Darmstadt 98
 die wenigsten Gegentore: 1 gegen  SSV Reutlingen 05,  SSV Ulm 1846,  MTV Ingolstadt
 Beste Tordifferenz: +7 gegen  ESV Ingolstadt-Ringsee
 schlechteste Tordifferenz: -13 gegen  SV Darmstadt 98
 die meisten Punkte: 14 gegen  SpVgg Bayreuth
 die wenigsten Punkte: 0 gegen  VfR Heilbronn,  VfR OLI Bürstadt,  Freiburger FC,   SC Freiburg
 höchster Heimsieg: 5:0 gegen den  Karlsruher SC, 14. Dezember 1974, (1974/75)
 höchste Heimniederlage: 0:3 gegen den  VfB Stuttgart, 23. Oktober 1976, (1976/77)
 höchster Auswärtssieg: 6:1 gegen den  ESV Ingolstadt, 31. Mai 1980, (1979/80)
 höchste Auswärtsniederlage: 1:8 gegen die  Stuttgarter Kickers, 8. Dezember 1979, (1979/80)
 höchste Heimunentschieden: 4:4 gegen  FC Augsburg 28. Mai 1976 (1975/76)
 höchste Auswärtsunentschieden: 2:2 gegen  1. FC Nürnberg 2×, 4. April 1976, (1975/76), 7. Mai 1977, (1976/77), VfB Stuttgart, 15. Oktober 1975, (1975/76)

Regionalliga Südwest 

 die meisten Spiele: 24 gegen  TuS Koblenz,  Wormatia Worms
 die wenigsten Spiele:  Stuttgarter Kickers,  SpVgg Andernach,  SSV Mühlheim,  FC Astoria Walldorf,  Eintracht Bad Kreuznach,  FSV Frankfurt,  TSV Schott Mainz,  TuRa Ludwigshafen,  SV Phönix Ludwigshafen,  KSV Hessen Kassel,  TSG Hoffenheim II,  SV Niederlahnstein,  VfB Stuttgart II,  SV Waldhof Mannheim,  TSV Steinbach,  Eintracht Stadtallendorf,  SC Freiburg II,  1. FSV Mainz 05 II,  SSV Ulm 1846,  Kickers Offenbach
 die meisten Siege: 13 gegen  TuS Koblenz
 die wenigsten Siege: 0 gegen   TSV Schott Mainz,  TuRa Ludwigshafen,  SV Phönix Ludwigshafen,  KSV Hessen Kassel,  TSG Hoffenheim II,  SV Niederlahnstein,  VfB Stuttgart II,  SV Waldhof Mannheim,  TSV Steinbach,  Eintracht Stadtallendorf,  SC Freiburg II,  1. FSV Mainz 05 II,  SSV Ulm 1846,  Kickers Offenbach
 die meisten Unentschieden: 8 gegen  Wormatia Worms
 die wenigsten Unentschieden: 0 gegen  Phönix Bellheim,  Germania Metternich,  SpVgg Andernach,  SSV Mühlheim,  Eintracht Bad Kreuznach,  FSV Frankfurt,  Eintracht Stadtallendorf,  SC Freiburg II,  1. FSV Mainz 05 II,  SSV Ulm 1846,  Kickers Offenbach
 die meisten Niederlage: 12 gegen  1. FSV Mainz 05
 die wenigsten Niederlage: 0 gegen  TSC Zweibrücken,  Eisbachtaler Sportfreunde,  Stuttgarter Kickers,  SpVgg Andernach,  SSV Mühlheim,  FC Astoria Walldorf,  TSV Schott Mainz,  TuRa Ludwigshafen,  SV Phönix Ludwigshafen
 die meisten Tore: 49 gegen  TuS Koblenz
 die wenigsten Tore: 0 gegen  SV Phönix Ludwigshafen,  TSV Steinbach,  SC Freiburg II,  1. FSV Mainz 05 II,  SSV Ulm 1846
 die meisten Gegentore: 46 gegen  SV Alsenborn
 die wenigsten Gegentore: 0 gegen  SV Phönix Ludwigshafen
 beste Tordifferenz: +15 gegen  Phönix Bellheim
 schlechteste Tordifferenz: -20 gegen  SV Alsenborn
 die meisten Punkte: 43 gegen  TuS Koblenz
 die wenigsten Punkte: 0 gegen   Eintracht Stadtallendorf,  SC Freiburg II,  1. FSV Mainz 05 II,  SSV Ulm 1846,  Kickers Offenbach
 höchster Heimsieg: 7:3 gegen  TSC Zweibrücken, 8. September 1963, (1963/64), 7:1 gegen  1. FSV Mainz 05, 8. Februar 1970, (1969/70), 7:2 gegen  VfR Frankenthal 31. Oktober 1970, (1970/71)
 höchste Heimniederlage: 3:6 gegen  TuS Koblenz, 10. Dezember 1967, (1967/68)
 höchster Auswärtssieg: 8:2 gegen  Germania Metternich, 16. Oktober 1966, (1966/67)
 höchste Auswärtsniederlage: 0:9 gegen den  FK Pirmasens, 15. September 1963, (1963/64)

Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 

 die meisten Spiele: 22 gegen  FSV Salmrohr
 die wenigsten Spiele: 2 gegen  SV Viktoria Herxheim,  SV Speicher,  SG Ellingen-Bonefeld,  TuS Landstuhl,  FK Clausen,  SV Weingarten,  Eintracht Trier II,  VfL Hamm/Sieg,  SV Morlautern,  SpVgg Ingelheim,  1. FSV Mainz 05 II
 die meisten Siege: 10 gegen  SpVgg EGC Wirges,  TSG Pfeddersheim
 die wenigsten Siege: 0 gegen  1. FSV Mainz 05,  VfL Hamm/Sieg,  FK Pirmasens II,  1. FSV Mainz 05 II,  SV Morlautern,  SpVgg Ingelheim
 die meisten Unentschieden: 6 gegen   Arminia Ludwigshafen
 die wenigsten Unentschieden: 0 gegen  SV Roßbach/Verscheid,  SV Mehring,  SV Viktoria Herxheim,  SV Speicher,  SV Zweibrücken,   FC Speyer 09,  FK Clausen,  SV Weingarten,  Eintracht Trier II,  FV Dudenhofen,   SV Morlautern,  SpVgg Ingelheim,  1. FSV Mainz 05 II
 die meisten Niederlage: 11 gegen  FSV Salmrohr
 die wenigsten Niederlage: 0 gegen  SV Viktoria Herxheim,  SV Speicher,  TuS Landstuhl,  SG Ellingen-Bonefeld,  FC Speyer 09
 die meisten Tore: 32 gegen  SpVgg EGC Wirges
 die wenigsten Tore: 0 gegen   SV Morlautern
 die meisten Gegentore: 37 gegen  FSV Salmrohr
 die wenigsten Gegentore: 1 gegen  SV Speicher, SG Ellingen-Bonefeld
 beste Tordifferenz: +21 gegen  SpVgg Burgbrohl
 schlechteste Tordifferenz: -14 gegen  SC Hauenstein
 die meisten Punkte: 33 gegen  SpVgg EGC Wirges
 die wenigsten Punkte: 0 gegen  SV Morlautern,  SpVgg Ingelheim,  1. FSV Mainz 05 II
 höchster Heimsieg: 19:0 gegen den  SpVgg Burgbrohl, 11. April 2017, (2016/17)
 höchste Heimniederlage: 0:5 gegen den  Arminia Ludwigshafen, 24. März 2012, (2011/12)
 höchster Auswärtssieg: 5:0 gegen  FSV Salmrohr, 8. April 2017, (2016/17)
 höchste Auswärtsniederlage: 2:8 gegen  1. FC Kaiserslautern II, 7. September 1983, (1983/84)
 höchste Heimunentschieden: 3:3 gegen  TuS Landstuhl, 4. April 1981, (1980/81)
 höchste Auswärtsunentschieden: –

SV Röchling Völklingen war mit Außerhalb des Saarlandes abgestiegen

Abgebrochene Spiele Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Gegner aus Saarland und Außerhalb des Saarlandes

2. Bundesliga

Regionalliga Südwest

Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Statistik DFB-Pokal, Saarlandpokal 

DFB-Pokal

Saarlandpokal

DFB-Pokal und Saarlandpokal Statistik

Gegner aus der DFB-Pokal

Statistik DFB − Pokal

Erfolge 

Volksbanken-Hallenmasters
 Volksbanken-Masterssieger: 2012, 2014, 2018
 Volksbanken-Vizemasterssieger: 2005, 2011

Sparkassen-Cup
 Sparkassen-Cup-Sieger: 2013, 2015, 2017
 Sparkassen-Cup-Vize: 2009, 2011, 2016

Rekorde

2. Bundesliga 

 höchste Punktzahl: 63 (nach der 3 Pkt-Regel) (1975/76)
 geringste Punktzahl: 32 (nach der 3 Pkt-Regel) (1979/80)
 die meisten Tore: 72 (1975/76)
 die wenigsten Tore: 47 (1976/77)
 die meisten Gegentore: 101 (1979/80)
 die wenigsten Gegentore: 54 (1974/75)
 beste Tordifferenz: +7 (1975/76)
 schlechteste Tordifferenz: −52 (1979/80)
 die meisten Siege: 18 (1975/76)
 die wenigsten Siege: 10 (1979/80)
 die meisten Unentschieden: 12 (1974/75)
 die wenigsten Unentschieden: 2 (1979/80)
 die meisten Niederlage: 28 (1979/80)
 die wenigsten Niederlage: 11 (1975/76)
 beste Platzierung: 6 (1975/76)
 schlechteste Platzierung: 20 (1979/80)
 höchster Heimsieg: 5:0 gegen den  Karlsruher SC, 14. Dezember 1974, (1974/75)
 höchste Heimniederlage: 2:5 gegen den  1. FC Saarbrücken, 21. September 1974, (1974/75)
 höchster Auswärtssieg: 6:1 gegen den  ESV Ingolstadt, 31. Mai 1980, (1979/80)
 höchste Auswärtsniederlage: 1:8 gegen die  Stuttgarter Kickers, 8. Dezember 1979, (1979/80)
 höchste Heimunentschieden: 4:4 gegen  FC Augsburg 28. Mai 1976 (1975/76)
 höchste Auswärtsunentschieden: 2:2 gegen  FC Homburg, 28. September 1974 (1974/75),  1. FC Nürnberg 2× (1975/76), (1976/77),  VfB Stuttgart (1975/76)
 ununterbrochen: 3 Jahre, 1974/75 – 1976/77

Rekorde Heim 

 meisten Siege: 12 (1975/76)
 wenigsten Siege: 7 (1979/80)
 meisten unentschieden: 8 (1974/75)
 wenigsten unentschieden: 0 (1979/80)
 meisten Niederlage: 13 (1979/80)
 wenigsten Niederlage: 2 (1975/76)
 meisten Tore: 43 (1975/76)
 wenigsten Tore: 27 (1976/77)
 meisten Gegentore: 38 (1979/80)
 wenigsten Gegentore: 23 (1974/75)
 beste Tordifferenz: +17 (1975/76)
 schlechteste Tordifferenz: −10 (1979/80)
 die meisten Punkte: 41 (1975/76)
 die wenigsten Punkte: 21 (1979/80)

Rekorde Auswärts 

 meisten Siege: 6 (1975/76)
 wenigsten Siege: 3 (1974/75), (1979/80)
 meisten unentschieden: 4 (1974/75), (1975/76)
 wenigsten unentschieden: 2 (1979/80)
 meisten Niederlage: 15 (1979/80)
 wenigsten Niederlage: 9 (1975/76)
 meisten Tore: 29 (1975/76)
 wenigsten Tore: 19 (1974/75)
 meisten Gegentore: 63 (1979/80)
 wenigsten Gegentore: 31 (1974/75)
 beste Tordifferenz: +42 (1979/80)
 schlechteste Tordifferenz: −10 (1975/76)
 die meisten Punkte: 22 (1975/76)
 die wenigsten Punkte: 11 (1979/80)

Regionalliga Südwest 

 höchste Punktzahl: 61 (nach der 3 Pkt-Regel) (1972/73)
 geringste Punktzahl: 27 (nach der 3 Pkt-Regel) (2017/18)
 die meisten Tore: 65 (1963/64)
 die wenigsten Tore: 34 (1969/70)
 die meisten Gegentore: 77 (2017/18)
 die wenigsten Gegentore: 19 (1972/73)
 beste Tordifferenz: +34 (1972/73)
 schlechteste Tordifferenz: −38 (2017/18)
 die meisten Siege: 18 (1971/72)
 die wenigsten Siege: 6 (2017/18)
 die meisten Unentschieden: 13 (1963/64)
 die wenigsten Unentschieden: 5 (1965/66), (1970/71), (1971/72)
 die meisten Niederlage: 21 (2017/18)
 die wenigsten Niederlage: 3 (1972/73)
 beste Platzierung: 2 (1971/72), (1972/73)
 schlechteste Platzierung: 19 (2017/18)
 höchster Heimsieg: 8:1 gegen den  SC Friedrichsthal, 11. Februar 1968, (1967/68)
 höchste Heimniederlage: 3:6 gegen  TuS Koblenz, 10. Dezember 1967, (1967/68), 0:6 gegen  1. FC Saarbrücken, 9. Dezember 2017 (2017/18)
 höchster Auswärtssieg: 8:2 gegen  Germania Metternich, 16. Oktober 1966, (1966/67)
 höchste Auswärtsniederlage: 0:9 gegen den  FK Pirmasens, 15. September 1963, (1963/64)
 ununterbrochen: 11 Jahre, 1963/64 – 1973/74

Rekorde Heim 

 meisten Siege: 11 (1971/72), (1972/73)
 wenigsten Siege: 5 (2017/18)
 meisten unentschieden: 8 (1963/64)
 wenigsten unentschieden: 1 (1964/65)
 meisten Niederlage: 9 (2017/18)
 wenigsten Niederlage: 0 (1972/73)
 meisten Tore: 44 (1963/64)
 wenigsten Tore: 19 (2017/18)
 meisten Gegentore: 35 (1964/65)
 wenigsten Gegentore: 7 (1972/73)
 beste Tordifferenz: +26 (1972/73)
 schlechteste Tordifferenz: −12 (2017/18)
 die meisten Punkte: 37 (1972/73)
 die wenigsten Punkte: 19 (2017/18)

Rekorde Auswärts 

 meisten Siege: 9 (1973/74)
 wenigsten Siege: 1 (1969/70), (2017/18)
 meisten unentschieden: 6 (1972/73)
 wenigsten unentschieden: 1 (1973/74)
 meisten Niederlage: 12 (2017/18)
 wenigsten Niederlage: 3 (1972/73)
 meisten Tore: 29 (1973/74)
 wenigsten Tore: 11 (1969/70)
 meisten Gegentore: 48 (1963/64)
 wenigsten Gegentore: 12 (1972/73)
 beste Tordifferenz: +8 (1972/73)
 schlechteste Tordifferenz: −27 (1963/64)
 die meisten Punkte: 28 (1973/74)
 die wenigsten Punkte: 6 (1969/70)

Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 

 höchste Punktzahl: 73 (nach der 3 Pkt-Regel) (1978/79)
 geringste Punktzahl: 24 (nach der 3 Pkt-Regel) (1983/84)
 die meisten Tore: 83 (2016/17)
 die wenigsten Tore: 37 (2013/14)
 die meisten Gegentore: 80 (1983/84)
 die wenigsten Gegentore: 37 (1978/79)
 beste Tordifferenz: +42 (2016/17)
 schlechteste Tordifferenz: −38 (1983/84)
 die meisten Siege: 22 (1978/79)
 die wenigsten Siege: 5 (1983/84)
 die meisten Unentschieden: 11 (1980/81), (2014/15)
 die wenigsten Unentschieden: 4 (1981/82), (2012/13)
 die meisten Niederlage: 24 (1981/82)
 die wenigsten Niederlage: 5 (1978/79)
 beste Platzierung: 1 (1978/79)
 schlechteste Platzierung: 18 (1981/82)
 höchster Heimsieg: 19:0 gegen den  SpVgg Burgbrohl, 11. April 2017, (2016/17)
 höchste Heimniederlage: 0:5 gegen den  Arminia Ludwigshafen, 24. März 2012, (2011/12)
 höchster Auswärtssieg: 5:1 gegen die  Sportfreunde Köllerbach, 12. August 2011, (2011/12) und 5:0 gegen  FSV Salmrohr, 8. April 2017, (2016/17)
 höchste Auswärtsniederlage: 2:8 gegen  1. FC Kaiserslautern II, 7. September 1983, (1983/84)
 höchste Heimunentschieden: 3:3 gegen  TuS Landstuhl (1980/81)
 höchste Auswärtsunentschieden 3:3 gegen  FV Diefflen (2016/17)
 ununterbrochen: 6 Jahre, 2011/12 – 2016/17

Rekorde Heim 

 meisten Siege: 14 (1978/79)
 wenigsten Siege: 3 (1983/84)
 meisten unentschieden: 9 (1980/81)
 wenigsten unentschieden: 1 (1981/82), (2018/19)
 meisten Niederlage: 8 (1981/82), (1983/84), (2002/03), (2012/13)
 wenigsten Niederlage: 0 (2014/15)
 meisten Tore: 46 (2016/17)
 wenigsten Tore: 18 (2011/12)
 meisten Gegentore: 35 (1983/84)
 wenigsten Gegentore: 12 (2014/15)
 beste Tordifferenz: +31 (2018/19)
 schlechteste Tordifferenz: −15 (1983/84)
 die meisten Punkte: 44 (1978/79)
 die wenigsten Punkte: 15 (1983/84)

Rekorde Auswärts 

 meisten Siege: 11 (2016/17)
 wenigsten Siege: 1 (1981/82)
 meisten unentschieden: 5 (1978/79), (2002/03), (2018/19)
 wenigsten unentschieden: 2 (1980/81), (2012/13), (2016/17)
 meisten Niederlage: 16 (1981/82)
 wenigsten Niederlage: 4 (1978/79), (2016/17)
 meisten Tore: 37 (2016/17)
 wenigsten Tore: 17 (2002/03)
 meisten Gegentore: 50 (1981/82)
 wenigsten Gegentore: 21 (2015/16)
 beste Tordifferenz: +15 (2016/17)
 schlechteste Tordifferenz: −27 (1981/82)
 die meisten Punkte: 35 (2016/17)
 die wenigsten Punkte: 6 (1981/82)

Amateur-, Verbands- und Saarlandliga 

 höchste Punktzahl: 90 (2001/02), (2010/11)
 geringste Punktzahl: 17 (1988/89)
 die meisten Tore: 115 (1977/78)
 die wenigsten Tore: 39 (1988/89)
 die meisten Gegentore: 76 (2007/08)
 die wenigsten Gegentore: 25 (1960/61), (2001/02)
 beste Tordifferenz: +108 (1977/78)
 schlechteste Tordifferenz: −37 (1988/89)
 beste Platzierung: 1 (1959/60), (1960/61), (1982/83), (2001/02), (2010/11)
 schlechteste Platzierung: 18 (1988/89)
 ununterbrochen: 10 Jahre, 1951/52 – 1960/61

Landesliga Südwest 

 höchste Punktzahl: 64 (1997/98)
 geringste Punktzahl: 24 (1989/90)
 die meisten Tore: 75 (1994/95)
 die wenigsten Tore: 31 (1989/90)
 die meisten Gegentore: 55 (1991/92)
 die wenigsten Gegentore: 30 (1994/95), (1997/98)
 beste Tordifferenz: +45 (1994/95)
 schlechteste Tordifferenz: −17 (1989/90)
 beste Platzierung: 1 (1997/98)
 schlechteste Platzierung: 12 (1989/90)
 ununterbrochen: 9 Jahre, 1989/90 – 1997/98

Ehemalige Trainer

Volksbanken-Hallenmasters

Mastersteilnahmen

Mastersteilnahmenentwicklungen

Bilanz gegen Mastersteilnehmer 

Statistik Mastersteilnahmen

Bilanz gegen Vorrundengegner

Bilanz von Mastersteilnahmen

Masters nicht teilgenommen

Volksbanken-Hallenmastersentwicklung

Rekord Mastersfinale 

 Höchste Sieg: 8:2 gegen  SG Gresaubach, 1. Februar 2015
 Höchste Niederlage: 1:7 gegen  VfL Primstal, 1. Februar 2015
 Höchste Unentschieden: Vorrunde, 4:4 gegen  SG Lebach/Landsweiler, 28. Januar 2018
 die meisten Tore: 24 in Saarbrücken, 28. Januar 2018
 die wenigsten Tore: 2 in Völklingen, 3. Februar 2013
 die meisten Gegentore: 19 in Homburg, 1. Februar 2015
 die wenigsten Gegentore: 7 in Völklingen, 3. Februar 2013
 Meisten Siege: 4 in Homburg 2012, 4 in Saarbrücken, 2014, 2018
 die wenigsten Siege: 0 in Völklingen 2013, in Saarbrücken, 2017, 2019, 2020
 die meisten Unentschieden: 1 in Völklingen 2011, in Saarbrücken 2017, 2018
 die wenigsten: Unentschieden: 0 in Völklingen 2013, in Saarbrücken 2014, 2019 Homburg 2012, 2015
 die meisten Niederlage: 3 in Völklingen 2013, in Saarbrücken 2019, 2020
 die wenigsten Niederlage: 0 in Saarbrücken 2018
 beste Tordifferenz: +10 in Saarbrücken 2018
 schlechteste Tordifferenz: −12 in Saarbrücken 2020
 Finale: 5× 2005, 2011, 2012, 2014, 2018 (Rekord mit  VfB Borussia Neunkirchen)
 Die häufigste Gegner: 7×  FC Hertha Wiesbach (6× Vorrunde 2012, 2013, 2014, 2017, 2019, 2020 1× Finale 2018)
 Die häufigste Vorrundengegner: 6×  FC Hertha Wiesbach (6× Vorrunde 2012, 2013, 2014, 2017, 2019, 2020)
 Die häufigste Vorrundengegner Gruppe A: 4×  FC Hertha Wiesbach (2014, 2017, 2019, 2020)
 Die häufigste Vorrundengegner Gruppe B: 2×  FC Hertha Wiesbach (2012, 2013)
 Die häufigste Finalgegner: 2×  SV Auersmacher (2005, 2011)
 Die häufigste Halbfinalgegner: 2×  FV 07 Diefflen (2014, 2015)
 Das torreichste Spiel: 10 Vorrunde, 8:2 gegen  SG Gresaubach, 1. Februar 2015
 Das torreichste Spiel: 9 Halbfinale, 5:4 gegen  SF Köllerbach, 28. Januar 2018
 Das torreichste Spiel: 7 Spiel um Platz 3, 4:3  SV Bübingen, 1. Februar 2015
 Das torreichste Spiel: 9 Finale, 4:5 gegen  SV Auersmacher, 6. Februar 2011
 Das torreichste Unentschieden: 8 Vorrunde, 4:4 gegen  SG Lebach/Landsweiler, 28. Januar 2018
 Rekordmastersteilnahme: 5. Platz, 12× (1999, 2005, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020) mit  SC Halberg Brebach und  FC Hertha Wiesbach
 Rekordmasterssieger: 2. Platz, 3× (2012, 2014, 2018) mit  FV Eppelborn,  SC Halberg Brebach,  VfB Borussia Neunkirchen,  FC Hertha Wiesbach
 hinter einander Qualifiziert: 5× (2011, 2012, 2013, 2014, 2015)

Völklingen

 die meisten Siege: 2, 2011
 die wenigsten Siege: 0, 2013
 die meisten Unentschieden: 1, 2011
 die wenigsten Unentschieden: 0, 2013
 die meisten Niederlage: 3, 2013
 die wenigsten Niederlage: 2, 2011
 die meisten Tore: 15, 2011
 die wenigsten Tore: 2, 2013
 die meisten Gegentore: 10, 2011
 die wenigsten Gegentore: 7, 2013
 beste Tordifferenz: +5, 2011
 schlechteste Tordifferenz: −5, 2013
 die meisten Punkte: 7, 2011
 die wenigsten Punkte: 0, 2013
 Höchste Sieg: 7:1, gegen  SpVgg Hangard, 6. Februar 2011
 Höchste Niederlage: 4:5, gegen  SV Auersmacher, 6. Februar 2011
 Höchste Unentschieden: 1:1, gegen  SV Mettlach, 3. Februar 2013

Homburg

 die meisten Siege: 4, 2012
 die wenigsten Siege: 3, 2015
 die meisten Unentschieden: 0, 2012, 2015
 die wenigsten Unentschieden: 0, 2012, 2015
 die meisten Niederlage: 2, 2015
 die wenigsten Niederlage: 1, 2012
 die meisten Tore: 16, 2015
 die wenigsten Tore: 11, 2012
 die meisten Gegentore: 19, 2015
 die wenigsten Gegentore: 10, 2012
 beste Tordifferenz: +1, 2012
 schlechteste Tordifferenz: −3, 2015
 die meisten Punkte: 12, 2012
 die wenigsten Punkte: 9, 2015
 Höchste Sieg: 8:2 gegen  SG Gresaubach, 1. Februar 2015
 Höchste Niederlage: 1:7 gegen  VfL Primstal, 1. Februar 2015
 Höchste Unentschieden:| –

Saarbrücken

 die meisten Siege: 4, 2014, 2018
 die wenigsten Siege: 0, 2017, 2019, 2020
 die meisten Unentschieden: 1, 2017, 2018
 die wenigsten Unentschieden: 0, 2014, 2019, 2020
 die meisten Niederlage: 3, 2019, 2020
 die wenigsten Niederlage: 0, 2018
 die meisten Tore: 24, 2018
 die wenigsten Tore: 3, 2020
 die meisten Gegentore: 15, 2020
 die wenigsten Gegentore: 11, 2014, 2017
 beste Tordifferenz: +10, 2018
 schlechteste Tordifferenz: −12, 2020
 die meisten Punkte: 13, 2018
 die wenigsten Punkte: 0, 2019, 2020
 Höchste Sieg: 7:1, gegen  SV Losheim, 28. Januar 2018
 Höchste Niederlage: 0:6 gegen  SV Hellas Bildstock, 2. Februar 2020
 Höchste Unentschieden: 4:4 gegen  SG Lebach/Landsweiler, 28. Januar 2018

SV Röchling Völklingen II

Tabellenentwicklung: SV Röchling Völklingen II

Saisonbilanz

Bezirksliga Saarlouis

Kreisliga A Halberg Saar

Kreisliga A Südsaar

Kreisliga A Warndt

Erfolge von SV Röchling Völklingen II

Meisterschaften 
 1961/62: Meister der C-Klasse Völklingen
 1966/67: Meister der B-Klasse Völklingen
 1971/72: Meister der A-Klasse Südsaar
 1978/79: Meister der Kreisliga B Völklingen
 2015/16: Meister der Kreisliga A Saarbrücken

Vize-Meisterschaften 
 1963/64: B-Klasse Völklingen
 1967/68: A-Klasse Südsaar
 1968/69: A-Klasse Südsaar
 1979/80: Kreisliga A Warndt Saar
 1981/82: Kreisliga A Warndt Saar
 2003/04: Kreisliga B Lebach
 2004/05: Kreisliga A Halberg Saar
 2016/17: Bezirksliga Saarlouis

Aufstiegsrunden 
 Aufstieg zur Bezirksliga Saarlouis: 2016
 Aufstiegsrunde zur Landesliga Südwest: 2016/17

Auf- und Abstiege 

Saarlandpokal

Weblinks 
 Historie des SV Röchling Völklingen

Einzelnachweise 

Volklingen
Statistiken